Krall ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Krall (1891–1975), österreichischer Maler, Werbegrafiker und Komponist
 Christian Krall-Wartlsteiner (* 1955), österreichischer Autor
 Diana Krall (* 1964), kanadische Jazzpianistin und Sängerin
 Emilie Krall (1831–1914), österreichische Schauspielerin und Sängerin
 Gerd Krall (1945–2004), deutscher Sportjournalist
 Giulio Krall (1901–1971), italienischer Bauingenieur und Mathematiker
 Hanna Krall (* 1935), polnische Schriftstellerin und Journalistin
 Jackson Krall (* 1949), US-amerikanischer Schlagzeuger und Musikinstrumentenbauer
 Jakob Krall (1857–1905), österreichischer Ägyptologe
 Johann Krall (1803–1883), österreichischer Komponist, Dirigent und Arrangeur
 Karl Krall (1863–1929), deutscher Tierforscher
 Klara Krall (1889–1943), österreichische Widerstandskämpferin im Zweiten Weltkrieg, siehe Klara und Ludwig Krall
 Lance Krall (* 1970), US-amerikanischer Schauspieler
 Lothar Krall (1924–2000), deutscher Politiker
 Ludwig Krall (1888–1943), österreichischer Widerstandskämpfer im Zweiten Weltkrieg, siehe Klara und Ludwig Krall 
 Markus Krall (* 1962), deutscher Volkswirt, Unternehmensberater, Autor

Sonstiges:
 Krall Crags, zwei Berggipfel auf der Ross-Insel, Antarktis

Siehe auch:
 Kral (Begriffsklärung)
 Grall (Begriffsklärung)